Дружненська сільська рада — Вінницька область, Калинівський район
 Дружненська сільська рада — Хмельницька область, Красилівський район